Musial bzw. Musiał ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Musiał (1948–2020), polnischer Fußballspieler 
 Bogdan Musiał (* 1960), deutscher Historiker
 David Musial (* 1975), tschechisch-deutscher Eishockeyspieler
 Helge Musial, deutscher Choreograf und Pädagoge
 Maciej Musiał (* 1995), polnischer Schauspieler und Moderator
 Martha Musial (1908–1995), deutsche Opernsängerin
 Stan Musial (1920–2013), US-amerikanischer Baseballspieler
 Stanisław Musiał SJ (1938–2004), polnischer Jesuit
 Tadeusz Musiał (1926–1997), bürgerlicher Name des polnischen Schauspielers Tadeusz Janczar